Э́ндрю Нью́элл Уа́йет (, 12 июля 1917, Чеддс-Форд, штат Пенсильвания, США — 16 января 2009, там же) — американский живописец, график, один из виднейших представителей изобразительного искусства США XX века. Почётный зарубежный член АХ СССР (1978). Сын выдающегося художника-иллюстратора Ньюэлла Конверса Уайета, брат изобретателя Натаниэля Уайета и художницы Генриетты Уайет Хёрд, отец художника Джейми Уайета.

Основная тема работ Уайета — провинциальный быт и американская природа. В основном, на его картинах изображены окрестности его родного города Чеддс-Форд, штат Пенсильвания, и города Кушинг, штат Мэн, где художник жил летом. Использовал темперу и акварель (за исключением ранних экспериментов с маслом).

Биография 
Эндрю был младшим ребёнком в семье Ньюэлла Конверса и Каролины Уайетов. Обучался дома по причине плохого здоровья. Рано начал рисовать, учился живописи у отца. Историю искусства Уайет изучал самостоятельно.

Первая персональная выставка акварелей Эндрю Уайета состоялась в Нью-Йорке в 1937 году, когда ему было 20 лет. Все работы, выставленные на ней, были довольно быстро распроданы. В начале своей карьеры Уайет также немного занимался иллюстрированием книг, как его отец, но вскоре прекратил это.

В 1940 году Уайет женился на Бетси Джеймс. В 1943 году у супругов родился сын Николас, а ещё через три года появился на свет второй ребёнок Джеймс (Джейми). В 1945 году Уайет потерял отца (тот погиб в катастрофе). Примерно в это время окончательно сформировался реалистический стиль Уайета.

В 1948 году Уайет написал свою самую известную картину, «Мир Кристины», на ферме семейства Ольсон в штате Мэн. На картине изображена Кристина Ольсон. 

В 1958 году супруги Уайет приобрели мельницу XVIII века на берегу реки Брэндивайн рядом с городом Чеддс-Форд (Пенсильвания), которая была перестроена в дом и студию художника. 

В течение всего последующего времени Уайет попеременно жил в Пенсильвании (зимой) и Мэне (летом), почти не покидая восточное побережье США. Стиль художника практически не менялся, хотя со временем картины Уайета становились более символическими, уходя в сторону магического реализма (см. также риджионализм, американский реализм).

Эндрю умер 16 января 2009 года во сне после непродолжительной болезни.

Награды 
 Президентская медаль Свободы (1963).
 Золотая медаль Конгресса США (1988).
 Национальная медаль США в области искусств (2007).

Почести 
 Иностранный член французской Академии изящных искусств (1976).
 Почётный член Академии художеств СССР (1978).
 Почётный член британской Королевской академии художеств (1980).

См. также 
 Картина «Мир Кристины»
 Картина «Зима»
 Картина «Ветер с моря»

Библиография 
 Meryman, R.: Andrew Wyeth: A Secret Life, HarperCollins 1996. ISBN 0-06-017113-8.
 Wyeth, A.: Andrew Wyeth: Autobiography, Bulfinch Press 1995. ISBN 0-8212-2217-1.
 Матусовская Е. М. Эндрью Уайес и традиции американской живописи // Советское искусствознание `74. М.
 Юрьева Т. С. Эндрю Уайет. М.: Изобразительное искусство, 1986. 160 с., илл.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эндрю Уайета
 Музей Брендиуайн-Ривер, где находится крупнейшая коллекция работ всех поколений Уайетов

Онлайн-галереи 
 Эндрю Уайет на сайте MuseumSyndicate
 birdsnest.com — Andrew Wyeth
 Artnet — Andrew Wyeth

Художники-реалисты
Художники XX века
Художники США
Графики США
Художники-портретисты США
Художники-жанристы США
Акварелисты США
Награждённые Золотой медалью Конгресса
Члены Национальной академии дизайна
Члены Американской академии искусств и литературы
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Бэйтского колледжа